Chapultepec kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Chapultepec, kulle och stadsdel, Distrito Federal (Mexico City), Miguel Hidalgo, 
 Chapultepec (kommun), kommun, delstaten Mexiko, 
 Chapultepec, delstaten Mexiko, ort, 
 Chapultepec, Puebla, ort, 
 Cerro Chapultepec (berg), Zacatecas, Sain Alto, 
 Chapultepec, Tabasco, ort, Teapa, 
 Chapultepec, Veracruz, ort, Espinal, 
 Chapultepec, Sonora, ort, 
 Chapultepec, Chiapas, ort, Tapachula, 
 Chapultepec, Oaxaca, ort, Putla Villa de Guerrero, 

Robotskapade Mexikoförgreningar